Nascimento ist ein portugiesischer Familienname.

Namensträger 
 Abdias do Nascimento (1914–2011), brasilianischer Autor und Politiker
 Adriano do Nascimento (* 1970), osttimoresischer Politiker
 Alexandra do Nascimento (Alexandra, * 1981), brasilianische Handballspielerin
 Alexandre do Nascimento (* 1925), angolanischer Geistlicher, Erzbischof von Luanda
 Álvaro do Nascimento, osttimoresischer Politiker
 André Nascimento (* 1979), brasilianischer Volleyballspieler
 Anselmo Tadeu Silva do Nascimento (Anselmo; * 1980), brasilianischer Fußballspieler

 Artur de Souza Nascimento (1886–1957), brasilianischer Musiker
 Assíria Nascimento (* 1960), brasilianische Gospelsängerin
 Basílio do Nascimento (1950–2021), osttimoresischer Geistlicher, Bischof von Dili
 Bruno Nascimento (* 1991), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Nascimento (* 1994), portugiesischer Leichtathlet
 Carlos Gilberto Nascimento Silva (* 1987), brasilianischer Fußballspieler, siehe Gil (Fußballspieler)
 Daniel do Nascimento (* 1998), brasilianischer Leichtathlet
 Denílson Martins Nascimento (* 1976), brasilianischer Fußballspieler
 Domingos Nascimento dos Santos Filho (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Dora Nascimento (* 1967), brasilianische Geographin und Politikerin
 Edson Arantes do Nascimento (1940–2022), brasilianischer Fußballspieler, siehe Pelé
 Eduardo Nascimento (1943–2019), angolanischer Sänger
 Evandro Silva do Nascimento (Evandro Paulista; * 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Fabiula Nascimento (* 1978), brasilianische Schauspielerin
 Felipe Wallace do Nascimento (* 1991), brasilianischer Fußballspieler
 Fernando Teles do Nascimento (1953–1980), osttimoresischer Politiker und Freiheitskämpfer
 Francisco Do Nascimento (* 1983), são-toméischer Fußballspieler
 Francisco Manuel do Nascimento (1734–1819), portugiesischer Lyriker und Ordensmann (1852–1924), portugiesisch-brasilianischer Cellist und Musikpädagoge
 Frederico Nascimento (1852–1924), portugiesisch-brasilianischer Cellist und Musikpädagoge
 Geraldo Nascimento (1936–2022), brasilianischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Fortaleza
 Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva (1917–2003), brasilianischer Dichter und Diplomat
 Gilberto Carlos Nascimento (* 1966), brasilianischer Fußballspieler
 Giordano Bruno do Nascimento (* 1981), brasilianischer Komponist und Dirigent.
 Iomar do Nascimento (* 1966), brasilianischer Fußballspieler und -trainer, siehe Mazinho
 Ivanir Mandrake do Nascimento (1934–1988), brasilianischer Perkussionist, siehe Mandrake (Perkussionist)
 Jairo do Nascimento (genannt Pantera Negra; 1946–2019), brasilianischer Fußballtorwart
 Jenifer do Nascimento Silva (* 1991), brasilianische Langstreckenläuferin
 Joaquim Eulálio do Nascimento e Silva (1883–1965), brasilianischer Dichter und Diplomat
 Jonílson Clovis Nascimento Breves (* 1978), brasilianischer Fußballspieler

 Leandro Henrique do Nascimento (* 1998), brasilianischer Fußballspieler, siehe Leandrinho (Fußballspieler, 1998)
 Leonardo Eulálio do Nascimento e Silva (1915–2014), brasilianischer Diplomat und Journalist
 Lopo do Nascimento (* 1942), angolanischer Politiker
 Luiz Felipe Nascimento dos Santos (* 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Marcos do Nascimento Teixeira (* 1996), brasilianischer Fußballspieler, siehe Marcão (Fußballspieler, 1996)
 Marcos Antonio Nascimento Santos (* 1988), brasilianischer Fußballspieler, siehe Marcos Antônio (Fußballspieler, 1988)
 Maria do Nascimento da Graça Amorim, Diplomatin und Politikerin aus São Tomé und Príncipe
 Matheus Nascimento (* 2004), brasilianischer Fußballspieler
 Matheus Leite Nascimento (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Maurício dos Santos Nascimento (* 1988), brasilianischer Fußballspieler, siehe Maurício (Fußballspieler, September 1988)
 Michael Jefferson Nascimento (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Milton Nascimento (* 1942), brasilianischer Musiker
 Natalino dos Santos Nascimento (* 1969), osttimoresischer Politiker
 Neto Nascimento dos Santos (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Norton Nascimento (1962–2007), brasilianischer Schauspieler
 Pablo Nascimento Castro (* 1991), brasilianischer Fußballspieler

 Ramires Santos do Nascimento (* 1987), brasilianischer Fußballspieler, siehe Ramires
 Rhayner Santos Nascimento (* 1990), brasilianischer Fußballspieler

 Robert Kenedy Nunes do Nascimento (* 1996), brasilianischer Fußballspieler, siehe Kenedy (Fußballspieler)
 Rodrigo Nascimento (* 1985), brasilianischer Radrennfahrer
 Rodrigo do Nascimento (* 1994), brasilianischer Sprinter
 Samuel Nascimento (* 1990), brasilianischer Schauspieler, Sänger und Tänzer
 Sebastião Pereira do Nascimento (* 1976), brasilianischer Fußballspieler, siehe Didi (Fußballspieler, 1976)
 Virgílio do Nascimento Antunes (* 1961), portugiesischer Geistlicher, Bischof von Coimbra
 Vivaldo Nascimento (* 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Wellington do Nascimento Silva (* 1988), brasilianischer Fußballspieler, siehe Wellington Silva (Fußballspieler, 1988)
 Yazaldes Nascimento (* 1986), portugiesischer Leichtathlet

Siehe auch 
 Silva do Nascimento

Familienname
Portugiesischer Personenname